Кулич:

 Кулич — русское название праздничного пасхального хлеба.
 Кулич, Валерий Петрович (род. 1973) — украинский политик, председатель Черниговской облгосадминистрации.
 Кулич, Владимир (род. 1956) — канадский актёр чешского происхождения.
 Кулич, Зоран (род. 1975) — сербский футболист, полузащитник.